Аллен Кеннет Джонсон (, ) — американский легкоатлет. Олимпийский чемпион 1996 года и четырёхкратный чемпион мира на дистанции 110 метров с барьерами.

Аллен родился в Вашингтоне. Учился в университете Северной Карлоины, где начал показывать хорошие результаты в прыжках в длину, высоту и десятиборье, а позже сосредоточился на дистанции 110 метров с/б. Принял участие в Олимпийских играх 2004 года, но не смог закончить дистанцию в четвертьфинале.

Завершил спортивную карьеру в июле 2010 года.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны с барьерами США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Выпускники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле